Коледж — багатозначне слово:

Навчальні заклади 
 Коледж — навчальний заклад.
 Коледж Святого Кевіна (значення)
 Коледж Христа (значення)
 Коледж Святого Хреста (значення)

Персоналії 
 Коледж — прізвище.
 Джеймс Джозеф Коледж (1908—1997) — англійський історик флоту.
 Сесілія Коледж (1920—2008) — британська фігуристка.

Географічні назви 
 Коледж (Аляска)
 Коледж-Стейшен (Техас)

Різне 
 Коледж Європа — футбольний клуб з Гібралтару.
 Коледж-рок
 Коледж (фільм)

Див. також 
 Колеж (значення)